Мерийё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Баньер-де-Бигор. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65310.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 120 км юго-западнее Тулузы, в 18 км к юго-востоку от Тарба.

На северо-востоке коммуны протекает река , а на северо-западе — небольшая река Обан ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 246 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 147 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 103 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 70,1 %, в 1999 году было 77,0 %). Из 103 активных жителей работали 98 человек (53 мужчины и 45 женщин), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 44 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи